Марија Лујза Шпанска (шп. María Luisa de Borbón) била је из династије Бурбони, велика војвоткиња Тоскане и шпански инфант.

Рођена је 1745. у Напуљу, а умрла 1792. у Бечу. Била је друго дете Карла III од Шпаније и Марије Амалије од Саксоније. Дана 16. фебруара 1764. у Мадриду удала се за Леополда II, другог сина цара Франца I и Марије Терезије. Марија и Леополд су се поново срели 5. августа 1765. у Инзбруку и склопили званични брак.

Године 1790. Леополд је постао римски цар и породица се преселила у Беч, где су њих двоје недуго затим умрли.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1745.
Умрли 1792.